Toponímia:
 James Town, concentració de població designada pel cens del Comtat de Sweetwater (Wyoming, EUA)
 James City, concentració de població designada pel cens a l'estat de Carolina del Nord (EUA)
 Badia de James, massa d'aigua localitzada a l'extrem sud de la badia de Hudson al Canadà
 Fitz-James, municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França)
 Fort James, diversos indrets
 James o illa Santiago, illa de l'arxipèlag de les Galápagos
 Biografies:
 Alexander Wilson James o Alex James (Mossend, 1901 – Londres, 1953), futbolista escocès dels anys
 Asmaa James (Freetown), periodista i activista social pels drets de les dones de Sierra Leone 
 C.L.R. James (Tunapuna, 1901 - Londres, 1989), activista, intel·lectual i polític originari de Trinitat i Tobago
 Damion James (Hobbs, Nou Mèxic, 1987), jugador de bàsquet estatunidenc
 David Benjamin James (Welwyn Garden City, Hertfordshire, Anglaterra, 1970), porter de futbol anglès
 E. L. James (Londres, 1963), escriptora britànica
 Etta James (Los Angeles, Califòrnia, 1938 - Riverside, Califòrnia, 2012), cantant estatunidenca destacada en música negra
 Frances James (soprano) (Saint John, 1903 – Victoria, 1988), soprano canadenca
 Frank James (Clay County, Missouri, 1843 - Kearney, 1915), guerriller i bandoler sudista, germà de Jesse James
 Henry James (Nova York, 1843–Londres, 1916), escriptor i crític literari estatunidenc 
 Hilda James (Warrington, Cheshire, 1904 - Birkenhead, Merseyside, 1982), nedadora anglesa 
 Ivor James (1882 – 1963), violoncel·lista britànic
 Jesse James (Kearney, Comtat de Clay, Missouri, 1847 - Saint Joseph, Missouri, 1882), guerriller i bandoler sudista 
 Joe James (Saucier, Mississipí, 1925), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 John James (1914), pilot de curses automobilístiques anglès que disputà curses de Fórmula 1
 Kery James, raper, director, guionista i actor francès
 Kevin James (Mineola, Nova York, 1965), actor còmic estatunidenc
 Kimber James (Miami, Florida, Estats Units, 1988), actriu pornogràfica transsexual
 King James, artista i cantant ruandès de música R&B i afrobeat
 Kirstie James (1989), ciclista neozelandesa que combina la carretera amb el ciclisme en pista
 LeBron James (Akron, Ohio, 1984), jugador de bàsquet professional dels Lakers de l'NBA
 Lennie James (Nottingham, 1965), actor, guionista i dramaturg anglès
 Lizha James (Maputo, Moçambic, 1982), música moçambiquesa
 Mickie James (1979), lluitadora professional nord-americana que ha treballat a la Total Nonstop Action Wrestling
 Overton James  (Bromide, 1925 - 2015), educador i governador de la Nació Chickasaw 
 Philip James (Jersey City, 1890 – Southampton, Nova York, 1975), organista i compositor
 Phyllis Dorothy James (Oxford, 1920- 2014), escriptora anglesa de novel·la detectivesca 
 Ralph Duncan James (Liverpool, 1909 – Salt Spring Island, 1979), matemàtic canadenc
 Rebecca James o Becky James (Abergavenny, 1991), ciclista gal·lesa especialista en el ciclisme en pista
 Richard David James (Limerick, Irlanda, 1971), productor de música electrònica de techno, ambient, acid i drum and bass
 Rick James (Buffalo, Nova York, 1948 - Burbank, Califòrnia, 2004), músic de disco
 Selma James (Nova York, 1930), feminista
 Siân James (Morriston, 1959), política gal·lesa, membre del Partit Laborista de Gal·les
 Stephen James (Hammersmith, Londres, 1990), model britànic
 Stephan James (Toronto, Canadà, 1993), actor canadenc
 Theo James (actor) (Oxford, Oxfordshire, Regne Unit, 1984), actor de cinema i televisió anglès
 Thomas James (1593 - 1635), capità de vaixell anglès que destacà com a navegant i explorador del Pas del Nord-oest 
 Walter James (Kensington, Londres, 1896 - Dover, Kent, 1982), 4t Baró de Northbourne, estudiós de l'agricultura, escriptor i remer anglès 
 William James (1842- 1910), psicòleg, filòsof i pedagog estatunidenc
 Miscel·lània:
 James (curtmetratge), curtmetratge d'Irlanda del Nord de 2008, protagonitzat per Niall Wright 
 Flamenc de James (Phoenicopterus jamesi), espècie de flamenc que viu al Perú, Xile, Bolívia i l'Argentina
 Lèmur mostela dels James (Lepilemur jamesorum), espècie de lèmur originari del sud-est de Madagascar